L'edizione 2007-08 della Football League Championship (detta Coca-Cola League per ragioni di sponsorizzazione) è stato il 105º campionato di calcio inglese di seconda divisione, il sedicesimo sotto il formato attuale.

Avvenimenti
Il campionato vide la vittoria finale del West Bromwich Albion, che concluse con due punti di vantaggio sullo Stoke City, in Premier League dopo ventitré anni d'assenza. Ai playoff per la promozione ebbe la meglio l'Hull City, che battendo il Bristol City in finale ebbe la possibilità di esordire in massima serie.

A fondo classifica, assieme alla sofferta salvezza per il Coventry City, si registrò l'incredibile caduta del Leicester City, che accompagnò in League 1 il Colchester United e lo Scunthorpe United.

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti
 ,  e  (vincitore dei playoff) promosse in Premier League 2008-09.
 ,  e  retrocesse in Football League 1.

Playoff

Tabellone

Note

Voci correlate
Premier League 2007-2008

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007